Бродецька сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область, Росія
 Бродецька сільська рада — колишня сільська рада, Катеринопільський район, Черкаська область, Україна